Florian Lusser ist der Name folgender Personen:

* Florian Lusser (Politiker, 1820) (1820–1889), Schweizer Politiker (KVP)
 Florian Lusser (Politiker, 1851) (1851–1923), Schweizer Politiker
 Florian Lusser (Ingenieur) (1894–1974), Schweizer Ingenieur